Kaho (jap. , -gun) ist ein Landkreis in der Präfektur Fukuoka in Japan. 

Zum  hatte er  Einwohner auf einer Fläche von 20,07 km². Die einzige Gemeinde ist Keisen.

Bezirk in Japan
Geographie (Präfektur Fukuoka)